Ставка Верховного главнокомандующего (СВГ, Ставка) — орган высшего полевого управления войсками (силами) и местопребывание Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами России на театре военных действий (действующей армией и флотом) во время Первой мировой войны 1914—1918 годов.

С начала войны, с 20 июля 1914 года, находилась в Барановичах, с 8 августа 1915 года — в Могилёве, с 28 февраля 1918 года — в Орле.

Штаб Верховного главнокомандующего первоначально состоял из 4 управлений:
 управление генерал-квартирмейстера, ведавшего оперативными вопросами;
 управление дежурного генерала, в ведении которого находились вопросы численности и укомплектования вооружённых сил, обеспечения их главными видами снабжения, а также назначения на должности командного состава (при нём управление коменданта главной квартиры, ведавшего всеми находившимися в районе Ставки военнослужащими, а также учреждениями связи);
 управление начальника военных сообщений;
 военно-морское управление.
В начале войны в СВГ насчитывалось 9 генералов, 36 офицеров, 12 военных чиновников и 125 солдат. В ходе войны состав Ставки значительно расширился, и к  в неё входило 15 управлений, 3 канцелярии и 2 комитета (всего свыше 2 000 генералов, офицеров, чиновников и солдат).

 Ставка была занята революционными войсками во главе с Н. Крыленко, который вступил в должность Верховного главнокомандующего. Начальником штаба Ставки стал генерал М. Д. Бонч-Бруевич. Ставка была поставлена на службу Советской власти в целях заключения мира с Германией и её союзниками и демобилизации старой армии. При Ставке были созданы органы революционной власти (Военно-революционный комитет, переименованный позднее в Цекодарф, Революционный полевой штаб и др.).

В связи с наступлением австро-германских войск 26-28 февраля 1918 года Ставка была перемещена в Орёл, а 16 марта после заключения Брестского мира была расформирована, поскольку с прекращением военных действий и демобилизацией старой армии её роль как органа высшего полевого управления отпала, а её аппарат не мог быть использован для руководства военными действиями в условиях начавшейся гражданской войны. В Красной Армии были созданы новые высшие органы управления.

Официальное название органа — Штаб верховного главнокомандующего. Широкое использование телеграфного сокращения «Ставка» привело к возникновению ошибочных названий «Ставка верховного главнокомандующего», «Царская ставка».

Верховный главнокомандующий 
В соответствии с руководящими документами того периода Верховный главнокомандующий руководил только действующей армией и флотом, но облекался чрезвычайной властью, равной царской.

С началом войны Верховным главнокомандующим был назначен великий князь Николай Николаевич. В августе 1915 г. командование принял на себя сам Николай II.

После свержения Николая II в результате Февральской революции предполагалось, что Верховным главнокомандующим станет снова Николай Николаевич, который уже прибыл в Ставку, но против его кандидатуры высказалось Временное правительство. Главковерхом стал генерал М. В. Алексеев, которого сменил генерал А. А. Брусилов, а его, после неудачного июньского наступления, — генерал Л. Г. Корнилов.

После провала Корниловского выступления генерал Корнилов был арестован, а Верховным главнокомандующим объявил себя министр-председатель Временного правительства А. Ф. Керенский. После вооружённого восстания большевиков и провала Выступления Керенского — Краснова обязанности главнокомандующего исполнял генерал Н. Н. Духонин, который был смещён с этого поста в ноябре 1917 г. по решению Совнаркома и затем убит. Совнарком назначил Верховным главнокомандующим прапорщика-большевика Н. Крыленко.

Структура и личный состав Ставки 
 Начальник штаба и чины, при нём состоящие.

Начальники штаба:

 19.07.1914—18.08.1915 — генерал-лейтенант (с 22.10.1914 г. генерал от инфантерии) Николай Янушкевич;
 18.08.1915—10.11.1916 — генерал от инфантерии (с 1916 года генерал-адъютант) Михаил Алексеев;
 10.11.1916—17.02.1917 — временно исполняющий должность (ВрИД), генерал от кавалерии Василий Гурко;
 17.02.1917—11.03.1917 — генерал от инфантерии (с 1916 г. генерал-адъютант) Михаил Алексеев;
 11.03.1917—05.04.1917 — ВрИД, генерал от инфантерии Владислав Клембовский;
 05.04.1917—31.05.1917 — генерал-лейтенант Антон Деникин;
 02.06.1917—30.08.1917 — генерал-лейтенант Александр Лукомский;
 30.08.1917—09.09.1917 — генерал от инфантерии Михаил Алексеев;
 10.10.1917—16.11.1917 — генерал-лейтенант Николай Духонин;
 03.11.1917—07.11.1917 — ВрИД, генерал-майор Михаил Дитерихс;
 20.11.1917—21.02.1918 — генерал-майор Михаил Бонч-Бруевич;
 21.02.1918-4.03.1918 — Степан Кулешин;
 4-16.03.1918 — Михаил Загю.

 Управление генерал-квартирмейстера.

Генерал-квартирмейстер:
 19.07.1914—30.08.1915 — генерал-лейтенант Данилов, Юрий Никифорович;
 30.08.1915—06.12.1916 — ВрИД, генерал-майор (с 06.11.1916 г. генерал-лейтенант) Михаил Пустовойтенко;
 06.12.1916—02.04.1917 — генерал-лейтенант Александр Лукомский;
 15.04.1917—15.06.1917 — генерал-майор Яков Юзефович;
 10.06.1917—10.09.1917 — генерал-майор Иван Романовский;
 10.09.1917—03.11.1917 — генерал-майор Михаил Дитерихс;
 08.11.1917—29.11.1917 — генерал-майор Владимир Скалон;
 Управление дежурного генерала.

Дежурный генерал:
 19.07.1914—02.04.1917 — генерал-майор Пётр Кондзеровский;
 17.04.1917—09.05.1917 — Алексей Архангельский;
 13.05.1917—14.06.1917 — генерал-лейтенант Виктор Минут;
 14.06.1917—? — генерал-майор Георгий Кортацци;
 Управление начальника военных сообщений (с 22 сентября 1914 г. Главное управление военных сообщений, 28 января 1917 г. разделено на Управление начальника военных сообщений театра военных действий, ставившее задачи транспортным учреждениям, и Управление путей сообщения, руководившее этими учреждениями, причём начальник военных сообщений подчинялся товарищу (заместителю) министра путей сообщения на театре военных действий).

Начальник военных сообщений: генерального штаба генерал-майор Сергей Ронжин;

 Военно-морское управление (в январе 1916 г. переформировано в Морской штаб верховного главнокомандующего, в сентябре 1917 г. — опять в Военно-морское управление) : контр-адмирал Дмитрий Ненюков;
 Управление коменданта: комендант полковник Сергей Квашнин-Самарин;
 Управление августейшего полевого генерал-инспектора артиллерии при верховном главнокомандующем (образовано 5 января 1916 г., с 12 марта 1917 г. Управление генерал-инспектора артиллерии при верховном главнокомандующем, со 2 декабря Артиллерийское управление).

Полевой генерал-инспектор артиллерии:
 Великий князь Сергей Михайлович (5.1.1916 — 22.3.1917);
 Генерал-лейтенант Михаил Ханжин (14.4.1917 — 2.12.1917);
 Канцелярия генерал-майора для поручений при начальнике Штаба верховного главнокомандующего по инженерной части (должность учреждена 3 января 1916 г., канцелярия образована 9 марта, с 4 апреля 1917 г. Управление полевого инспектора инженерной части). Полевой инспектор инженерной части: Константин Величко (с 10.5.1917);
 Управление заведующего организацией авиационного дела в армиях Юго-Западного фронта (создано в августе 1914 г., с 5 января 1915 г. Управление заведующего организацией авиационного дела в действующей армии, с 3 декабря 1916 г. Управление полевого генерал-инспектора военного воздушного флота, с 3 апреля 1917 г. Полевое управление авиации и воздухоплавания). Полевой генерал-инспектор военно-воздушного флота: великий князь Александр Михайлович;
 Управление эскадры воздушных кораблей «Илья Муромец» при штабе Верховного главнокомандующего;
 Особое делопроизводство при главном полевом интенданте (создано 13 декабря 1915 г.). Главный полевой интендант: Константин Егорьев (с 20.3.1916);
 Штаб походного атамана при верховном главнокомандующем (образован 8 марта 1915 г., с 4 октября 1916 г. при е.и.в., с 10 марта 1917 г. при верховном главнокомандующем, с 31 октября Полевой штаб казачьих войск при верховном главнокомандующем);

Походный атаман:
 Василий Покотило (16.3 — 17.9.1915 г.);
 Великий князь Борис Владимирович (4.10.1915 — 7.8.1917 г.);
 Полевая канцелярия при протопресвитере военного и морского духовенства (1915 г.-24 января 1918 г.).

Протопресвитер: Георгий Шавельский;

 Дипломатическая канцелярия.

Начальник:
 князь Николай Кудашев (1914—1916);
 Николай Базили (1917);
 Канцелярия по гражданскому управлению (образована 3 октября 1914 г., 6 октября 1917 г. была подчинена Управлению помощника начальника Штаба верховного главнокомандующего, переименованному 12 декабря в Военно-политическое и гражданское управление при верховном главнокомандующем). Начальник: князь Николай Оболенский (1914—1915), Александр Лодыженский (1915—1917);
 Управление верховного начальника санитарной и эвакуационной части генерала от инфантерии принца А. П. Ольденбургского (образовано в сентябре 1914 г., 3 апреля 1917 г. вместо этой должности введена должность главного полевого санитарного инспектора, ставшего председателем образованного 16 июня 1917 г. Центрального врачебно-санитарного совета);
 Канцелярия инспектора войск гвардии (образована 1 сентября 1916 г., с 11 октября Управление, ликвидировано 12 марта 1917 г.);
 Центральный исполнительный комитет по формированию революционных ударных батальонов (образован 13 июня 1917 г.);
 Управление комиссара (с 17 августа 1917 г. военного комиссара) Временного правительства при верховном главнокомандующем (12 июля-13 декабря 1917 г.);
 Канцелярия заведующего техническими средствами (должность учреждена в июле 1914 г., канцелярия образована 1 февраля 1916 г., с 26 марта 1917 г. управление, с 27 сентября Отдел службы радиотелеграфа в действующей армии);
 Типография;
 Генерал для поручений: генерал-майор Борис Петрово-Соловово;
 Адъютанты Верховного Главнокомандующего:
 Полковник, князь Щербатов, Павел Борисович;
 Полковник, князь Кантакузин, Михаил Михайлович;
 Полковник Коцебу, Александр Павлович;
 Полковник граф Менгден, Дмитрий Георгиевич;
 Ротмистр Дерфельден, Христиан Иванович;
 Штабс-ротмистр, князь Голицын, Владимир Эммануилович;

 Георгиевский батальон для охраны Ставки Верховного главнокомандующего, —
Командиры батальона:
 15.11.1915—13.04.1916 — полковник Северин Лящик;
 16.05.1916—04.03.1917 — генерал-майор Иосиф Пожарский;
 31.03.1917— ? (1917) — полковник Николай Тимановский;
 Авиационный отряд (с декабря 1916 — дивизион)  Императорского военно-воздушного флота для охраны Ставки Верховного главнокомандующего от воздушного нападения, —
Командир отряда (дивизиона):
 июнь 1915 — ноябрь 1917 — капитан (с 06.12.1916 — подполковник) Виктор Павленко.

Представители союзников 
При ставке находились представители союзных держав:
 Великобритания — Хэнбери-Уильямс;
 Франция — генералы Лагиш, По, затем Жанен;
 Италия — полковник М. Марсенго;
 Бельгия — генерал-майор, барон Риккель;
 Сербия — полковник Лонткевич;
Французская военная миссия (ФРАМИС) была направлена в Россию в 1916 году. Основной её задачей было ведение пропагандистской деятельности для поднятия боевого духа Русской армии; после свержения самодержавия в феврале 1917 года — удержание России в состоянии войны, информирование французского правительства о ситуации в России. После Октябрьской революции 1917 года часть её сотрудников примкнула к большевикам и вступила в РКП(б), тогда как другие поддерживали Белое движение. В октябре 1918 года часть сотрудников была арестована и помещена в Бутырскую тюрьму по обвинению в контрреволюционной деятельности. В начале 1919 года сотрудники миссии, за исключением тех, кто отказался покидать Советскую Россию, вернулись во Францию.

См. также 
 Верховный главнокомандующий
 Ставка Верховного главнокомандования (Великая Отечественная война)
 Занятие большевиками Ставки Верховного главнокомандующего

Примечания

Литература 
 Бубнов А. Д. В царской ставке: воспоминания адмирала Бубнова. — Нью-Йорк, 1955. 
 М.: Вече, 2008. — ISBN 978-5-9533-3291-0
 Шавельский Г. И. Воспоминания последнего протопресвитера русской армии и флота
 Лемке М. К. 250 дней в царской ставке
 
 Бонч-Бруевич М. Д. Вся власть Советам!
 Россия в Первой мировой войне, 1914—1918: энциклопедия. Т. 3. / Отв. ред. А. К. Сорокин. — М.: РОССПЭН, 2014. — ISBN 978-5-8243-1882-1
 Российский государственный военно-исторический архив. Путеводитель. Т. 2. / Отв. ред. Н. Г. Снежко. — М.: РОССПЭН, 2006. — ISBN 5-8243-0708-3

Ссылки 
 Ставка Верховного Главнокомандующего в Барановичах, 1914—1915 гг.
 Кирилл Александров. Ставка Верховного главнокомандующего в 1914—1916 годах: к истории взаимоотношений императора Николая II и русского генералитета. Часть 1
 Кирилл Александров. Ставка Верховного главнокомандующего в 1914—1916 годах: к истории взаимоотношений императора Николая II и русского генералитета. Часть 2
 Кирилл Александров. Ставка Верховного главнокомандующего в 1914—1916 годах: к истории взаимоотношений императора Николая II и русского генералитета. Часть 3

Военное управление
Вооружённые силы России во время Первой мировой войны
Первая мировая война
История Барановичей
История Могилёва